Алмазная резка — процесс образования технологических отверстий и проёмов различных форм в строительных конструкциях (бетон, железобетон, кирпич, камень и др.) с применением алмазного инструмента: алмазные диски, алмазный канат, алмазные коронки, цепи с алмазными сегментами.

Область применения 
Алмазная резка применяется в строительстве для изготовления технологических отверстий при прокладке различных видов коммуникаций, устройстве дверных и оконных проемов, частичном или полном демонтаже зданий. Широко применяется при изготовлении ниш в кирпичных и бетонных стенах, при резке проемов в капитальных стенах и перекрытиях.

Оборудование для алмазной резки 
 бензорезы дисковые и цепные
 угловые шлифовальные машины (зачастую переделанные под диск диаметром 400 мм, с подведенным водяным охлаждением, обеспечивающие резание глубиной до 17 см)
 гидравлические и электрические стенорезные машины (диски диаметром до 2500 мм.)
 нарезчики швов
 машины канатной резки
 настольные пилы

Во всех случаях применяется специальный инструмент: алмазные диски, алмазные цепи, алмазные канаты.

Технология алмазной резки 
Повсеместное внедрение железобетона как популярного строительного материала обусловило необходимость внедрения экологически чистой и безопасной технологии устройства отверстий и проемов. Также при использовании отбойных молотков возникают вибрации, опасные для целостной структуры железобетона, в особенности при монолитном строительстве. Уровень шума также превышает все допустимые для здоровья человека нормы.

Наиболее известные мировые производители оборудования — Pentruder (Швеция), BRAUN (Австрия) HILTI (Лихтенштейн), TYROLIT HYDROSTRESS (Австрия), CEDIMA (Германия), BIBER (Германия), DR.Bender (Германия), WEKA (Германия), Husqvarna (Швеция), Eurodima (Австрия), Eibenstock (Германия), Distar (Украина), ICS Blount Inc (США), Stihl (Германия).

Абразивная обработка
Строительные технологии …